Rabbani oder Rabbāni ist der Familienname folgender Personen:

 Burhānuddin Rabbāni (1940–2011), afghanischer Politiker, Warlord und Staatspräsident
 Faraz Rabbani (* 1974), pakistanisch-kanadischer islamischer Aktivist und Gelehrter
 Mohammad Rabbani (1955–2001), Taliban-Mitglied
 Mohsen Rabbani (* 1983), iranischer Stabhochspringer